Hesper Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hesper Township (Iowa)
 Hesper Township (North Dakota)